— японский сэйю, певец и актёр, родившийся в префектуре Сайтама.

На первой церемонии вручения наград «Seiyu Awards», проходившей в 2007 году, был номинирован как «Лучший актер в главной роли» и «Лучший начинающий актер» за роль Лайта Ягами в сериале «Тетрадь смерти». За эту же роль он получил премию Tokyo Anime Awards как «Лучший сэйю» на седьмой выставке Tokyo International Anime Fair.
На второй церемонии вручения наград «Seiyu Awards», проходившей в 2008 году, был награждён в номинации «Лучший актер в главной роли» за роль Сэцуны Эф. Сейэй в аниме Mobile Suit Gundam 00.

Мияно начал карьеру музыканта в 2007 году, выпустив сингл , 11 марта 2009 года был издан дебютный альбом «Break».

Биография 
Мияно Мамору родился в 8 июня 1983 года в префектуре Сайтама, Япония.

Мияно присоединился к театральной группе Химавари под влиянием своего старшего брата Сёты, хотя и не посещал занятия так часто, как следовало бы. Из-за неуверенности в своем будущем, после поступления в среднюю школу Мияно посещал уроки пения и танцев, которые пропускал. На уроках музыки он начал открывать для себя свой музыкальный стиль благодаря знакомству с такими группами как CHEMISTRY и EXILE.

Личная жизнь 
В конце 2008 года Мияно объявил, что женился и его жена беременна. У них родился сын.

Фильмография

Роли в аниме-сериалах

Полнометражные фильмы

OVA и ONA

Токусацу

Мюзиклы

Дискография

Альбомы

Синглы

Промосинглы

Видео

Коллекция музыкальных видео

Награды и номинации

Ссылки 
 Официальный сайт Мамору Мияно.
 SMILY☆SPIKY.

Примечания